Independencia peut désigner :

Toponymes

Independencia est une station de métro à Buenos Aires
Département d'Independencia dans la Province du Chaco
Département d'Independencia dans la Province de La Rioja

Independencia est une ville du département de Cochabamba,

Independência est une municipalité de l'État du Ceará
 Independência est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul
 Nova Independência est une municipalité de l'État de São Paulo
 Independência est un quartier de la ville de Porto Alegre, capitale de l'État du Rio Grande do Sul

Independencia est une commune du Chili

Independencia un district de la province de Lima.

Independencia est une province de République dominicaine.

Independencia est une ville du département de Florida.

Independencia est une ville, chef-lieu de la municipalité d'Independencia dans l'État d'Yaracuy ;
 Independencia peut désigner plusieurs municipalités du pays : 
 Independencia : l'une des 21 municipalités de l'État d'Anzoátegui ;
 Independencia : l'une des 21 municipalités de l'État de Miranda ;
 Independencia : l'une des 29 municipalités de l'État de Táchira ;
 Independencia : l'une des 14 municipalités de l'État de Yaracuy ;
 Independencia peut désigner plusieurs subdivisions territoriales et statistiques ou paroisses civiles du pays : 
 Capitale Independencia : l'une des deux divisions territoriales et statistiques de la municipalité d'Independencia dans l'État d'Anzoátegui ;
 Independencia : l'une des deux paroisses civiles de la municipalité de Libertador dans l'État de Carabobo ;
 Independencia : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Federación dans l'État de Falcón ;
 Independencia : l'une des quatre divisions territoriales dont l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Tulio Febres Cordero dans l'État de Mérida ;
 Independencia : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité d'Independencia dans l'État de Táchira.

Divers 
 Independencia, un navire cuirassé construit en Angleterre pour la marine péruvienne au milieu des années 1860. 

Homonymie de toponyme